Komet Shoemaker-Levy se lahko nanaša na enega naslednjih kometov:
 118P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 4)
 129P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 3)
 135P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 8)
 137P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 2)
 138P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 7)
 145P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 5)
 181P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 6)
 192P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 1)
 D/1993 F2 (Komet Shoemaker-Levy 9)